Mezei Béla (1861–1921) színész, színigazgató
 Mezei Béla (1949) labdarúgó
 Mezei Béla (1957) súlyemelő

Hasonló néven
 Mezey Béla (1935) fotóművész